Вадим Демидов:
 Демидов, Вадим Игоревич (род. 1961) — российский музыкант, лидер группы «Хроноп», журналист, писатель.
 Демидов, Вадим Сергеевич (род. 1986) — норвежский футболист.